Sellon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sellon (1870–1937), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward Sellon (1818–1866), britischer Schriftsteller, Übersetzer und Illustrator
 George C. Sellon (1881–1954), US-amerikanischer Architekt
 Jean-Jacques de Sellon (1782–1839), Schweizer Notabler, Publizist, Philanthrop, Mäzen und Pazifist
 Lydia Sellon (1821–1876), britische Gründerin eines anglikanischen Frauenordens